Ольга Андреева:
 Андреева, Ольга Александровна (род. 1986) — российская дзюдоистка.
 Андреева, Ольга Алексеевна (1937—2014) — советская шахматистка; международный мастер, инженер.
 Андреева, Ольга Вадимовна (род. 1930) — журналистка, переводчица, художница, автор мемуаров.
 Андреева, Ольга Давыдовна (1915—2007) — советская и российская оперная певица.
 Андреева, Ольга Ивановна (род. 1968) — советский и российский учёный, заведующая кафедрой уголовного процесса и правоохранительной деятельности Томского университета.
 Андреева, Ольга Максимовна (1918 — ?) — птичница, Герой Социалистического Труда. Примечания